Сухарев Сергей Владимирович:
 Сухарев, Сергей Владимирович (1981—2022) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.
 Сухарев, Сергей Владимирович (род. 1954) — российский политик, депутат Государственной Думы.